Зверинка — деревня в Шумячском районе Смоленской области России. Входит в состав Озёрного сельского поселения. Население — 36 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 9 км к юго-востоку от Шумячей, в 5 км южнее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Гостинка. В 0,5 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Криволес на линии Рославль — Кричев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Шумячского района